Andrei Krylow (russisch Андрей Крылов) ist der Name folgender Personen:
* Andrei Iwanowitsch Krylow (* 1956), russischer Schwimmer
 Andrei Nikolajewitsch Krylow (* 1988), russischer Trampolinturner
 Andrei Wiktorowitsch Krylow (* 1984), russischer Schwimmer

Siehe auch:
 Andrei Kirillow